Erisphex är ett släkte av fiskar. Erisphex ingår i familjen Aploactinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kindpansrade fiskar
Erisphex